

Geografia
 José Pedro Varela – città dell'Uruguay
 Palmar de Varela – comune della Colombia
 Florencio Varela – città argentina della provincia di Buenos Aires
 Fagundes Varela – comune del Brasile nello Stato del Rio Grande do Sul
 Los Varela – città argentina del dipartimento di Ambato, nella provincia di Catamarca

Persone
 Adilson Tavares Varela – calciatore capoverdiano
 Alan Varela – calciatore argentino
 Amancio Amaro Varela – allenatore di calcio ed ex calciatore spagnolo
 Antonio María Rouco Varela – cardinale e arcivescovo cattolico spagnolo
 Bartolomeu Varela – arbitro di calcio francese
 Bruno Varela – calciatore portoghese
 Carlos Varela – calciatore spagnolo
 Cristopher Varela – calciatore venezuelano
 Cybèle Varela – artista brasiliana
 Daniel Varela – giocatore di calcio a 5 uruguaiano
 Fagundes Varela – poeta brasiliano
 Federico Varela – calciatore argentino
 Félix Varela – filosofo cubano
 Fernando Varela Ramos – calciatore spagnolo
 Fernando Lopes dos Santos Varela – calciatore capoverdiano
 Francisco Varela – biologo, filosofo, neuroscienziato ed epistemologo cileno
 Francisco Varela Martín – calciatore spagnolo
 Gilson Varela – calciatore capoverdiano
 Guillermo Varela – calciatore uruguaiano
 Gustavo Varela – calciatore uruguaiano
 Ignacio Lores Varela – calciatore uruguaiano
 Jim Varela – calciatore uruguaiano
 Joaquín Varela – calciatore argentino
 Joaquín Varela – calciatore uruguaiano
 Jorge Carlos Alcocer Varela – medico e accademico messicano
 Juan Carlos Varela – politico panamense, Presidente di Panama
 Juan Cruz Varela – poeta, scrittore, drammaturgo, giornalista e politico argentino
 Leonor Varela – attrice cilena
 Lucía Varela – pallavolista spagnola
 Luis Varela – calciatore uruguaiano
 Manuel Varela – calciatore uruguaiano
 Matias Varela – attore svedese di origini spagnole
 Miguel Ángel Reyes Varela – tennista messicano
 Nico Varela – calciatore uruguaiano
 Nilton Varela – calciatore portoghese
 Nuno Albertino Varela Tavares, noto semplicemente come Nuno Tavares – calciatore portoghese
 Obdulio Varela – calciatore uruguaiano
 Pany Varela – giocatore di calcio a 5 capoverdiano naturalizzato portoghese
 Pedro Varela – politico uruguaiano, presidente dell'Uruguay
 Raúl Pérez Varela – cestista argentino
 Rodolfo Vicente Gamarra Varela – calciatore paraguaiano
 Segundo Castillo Varela – calciatore peruviano naturalizzato cileno
 Severino Varela – calciatore uruguaiano
 Silvestre Varela – calciatore portoghese
 Toni Varela – calciatore capoverdiano
 Tulio Manuel Chirivella Varela – arcivescovo cattolico venezuelano
 Wilber Varela – criminale narcotrafficante

Altro
 19023 Varela – asteroide della fascia principale
 Progetto Varela – insieme di riforme istituzionali proposte a Cuba nel 1998
 Vitalina Varela – film del 2019 diretto da Pedro Costa

Pagine correlate
 José Varela